Alberto Castellanos puede referirse a:

 Alberto Castellanos (botánico) (1896-1968), un botánico y explorador argentino.
 Alberto Castellanos (músico) (1892-1959), un músico argentino.